Sokoliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Соколовка/Sokolowka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum; siehe Sokoliwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Nowa Uschyzja; siehe Sokoliwka (Nowa Uschyzja)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi; siehe Sokoliwka (Jarmolynzi)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kossiw; siehe Sokoliwka (Kossiw)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk; siehe Sokoliwka (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw; siehe Sokoliwka (Wassylkiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw; siehe Sokoliwka (Solotschiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Bibrka; siehe Sokoliwka (Lwiw, Bibrka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Siedlungsgemeinde Schtschyrez; siehe Sokoliwka (Lwiw, Schtschyrez)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka; siehe Sokoliwka (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske; siehe Sokoliwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk; siehe Sokoliwka (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja; siehe Sokoliwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Laniwzi; siehe Sokoliwka (Laniwzi)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schaschkiw; siehe Sokoliwka (Schaschkiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja; siehe Sokoliwka (Bobrowyzja)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez; siehe Sokoliwka (Koselez)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil; siehe Sokoliwka (Kryschopil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn; siehe Sokoliwka (Lityn)

 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk; siehe Sokoliwka (Werchnjodniprowsk)

Siehe auch:
 Sokolowka
 Sokołówka